Die Ewige Tabelle der UEFA Women’s Champions League ist eine statistische Auflistung aller Mannschaften, die seit 2001/02 an dem UEFA Women’s Cup und ab 2009/10 an der UEFA Women’s Champions League teilnahmen.

Der Berechnung der Tabelle wird die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Eingerechnet sind auch alle Qualifikationsrunden. Sieger des Wettbewerbs sind gelb hinterlegt.

 Stand: nach 5. Gruppenspieltag 2022/23

Weblinks 
 Tabelle auf Weltfussball.de (ohne Quali-Runde der Champions League)
 Champions League Qualifikation auf Weltfussball.de
 Tabelle auf RSSSF (komplett, Stand 2013/14)

UEFA Women´s Champions League
!